Schulze:
 Johann Heinrich Schulze
 Klaus Schulze
 (Alfred Otto) Wolfgang Schulze, "Wols"

 o método de Schulze